Czwarta edycja Pucharu Azji w piłce nożnej odbyła się w maju 1968 roku w Teheranie (Iran). Wszystkie spotkania turnieju finałowego rozegrano na stadionie Shahida Shiroudiego.

W turnieju wzięło udział pięć, a nie jak do tej pory cztery, drużyn:

  Iran (jako gospodarz)
  (jako obrońca tytułu)
  (awans z kwalifikacji)
  (awans z kwalifikacji)
  Hongkong (awans z kwalifikacji)

Grano systemem ligowym - każdy z każdym, jeden mecz.

Eliminacje

Grupa A 
Turniej w Birmie - 12-19 listopada 1967 (każdy z każdym, jeden mecz) 

Birma awansowała do turnieju finałowego.

Grupa B 

Turniej w Hongkongu - 22 marca-2 kwietnia 1967 (każdy z każdym, jeden mecz)

Hongkong awansował do turnieju finałowego.

Grupa C 

Turniej w Tajpej (Republika Chińska) - 29 lipca-7 sierpnia 1967 (każdy z każdym, jeden mecz)

Republika Chińska awansowała do turnieju finałowego.

Turniej finałowy

Strzelcy 

4 bramki
 Homayoon Behzadi
 Mosze Romano
 Gijjora Spiegel

2 bramki
 Akbar Eftekhari
 Hossein Kalani
 Mordechaj Spiegler

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 RSSSF.com - informacje o turnieju

Puchar Azji w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
1968 w Azji
Iran w XX wieku
Piłka nożna w Iranie